Pelophila är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Jürgen Dörjes 1968. Pelophila ingår i familjen Actinoposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Pelophila